program cmd.exe
 klawisz Command
 przewlekła choroba mieloproliferacyjna